Keith se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David A. Keith
 Denis Keith
 Ronalda Keith